Le terme hospitalier renvoie aujourd'hui principalement au personnel soignant au sein d'un hôpital.

Il est utilisé pour la première fois au  pour qualifier les moines soignants de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem. Il caractérisait plus précisément les membres de certains « ordres religieux et militaires » qui étaient chargés d'accueillir les malades et les nécessiteux au sein d'un hospice au cours du Moyen Âge. On peut citer en particulier comme exemples : 
 les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 les membres de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem ;
 les  chevaliers de Saint-Jean-d'Acre.

Patronyme
 Édouard Hospitalier, ingénieur et professeur français du .
 Julien l'Hospitalier, patron des charpentiers, des hôteliers et des passeurs